Dubai Tennis Championships 2023, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 27 lutego–4 marca 2023 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 949 665 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich